Baumgärtner kan som auktorsförkortning betyda:

 Heinz Baumgärtner
 Hildegard Baumgärtner

Robotskapade auktorsförkortningar